Критские мусульмане (также критские турки,  Гиритли, Гирит Тюрклери, Тюрк Гиритлилери) — общее название многочисленной и очень своеобразной мусульманской общины острова Крит, имевшей долгую и сложную историю в арабский период между 825 и 961 годами (Критский эмират), а также в османский период в 1648—1923 годах. История мусульман Крита тесно переплелась с историей самого острова. Критяне переходили в ислам довольно поздно (в XVII—XIX веках) в основном по экономическим соображениям, многие из них при этом были криптохристианами (см. линобамбаки), а потому, быстро «вернулись» к православной вере в XX веке. При этом, в отличие от других регионов Османской империи, большинство местных мусульман не подверглось тюркизации и сохранило греческий язык в качестве родного.

История

Критский эмират 
В арабский период между 825 и 961 годами на Крите появилось значительное количество мусульман, как греческих прозелитов, так и арабских поселенцев. После возвращения острова в состав Византии в 961 году из Малой Азии сюда прибыл Св. Никон для обращения оставшихся мусульман в православие.

Османское завоевание 

В Средние века Крит являлся частью Византийской Империи и был населён преимущественно православными греками. Кроме них, на острове присутствовали небольшие общины евреев, армян и, после 1204 года, католиков-венецианцев. После взятия крестоносцами Константинополя в 1204 году, остров перешёл под власть Венеции — талассократической республики. Венецианцы полностью отстранили пассивное и инертное греческое население от участия в политической жизни страны. Тем не менее, их политика планомерного вытеснения православных канонов католическими и полное упразднение местного православного духовенства раздражала местное население. Доходило то того, что местные греки открыто сотрудничали с турками, которые предоставляли большую автономию православной церкви на землях, отнятых у Византийской империи. Более того, постепенный захват турками всех греческих земель создавал атмосферу неминуемого падения Крита в греческой общине острова. Большинство греков подсознательно готовило себя к новой жизни в исламском государстве. Даже в этой ситуации венецианцы практически не шли на уступки местному населению. В результате, в 1648 Османская империя оккупировала практически весь остров, за исключением крепости Кандия (современный Ираклион), которую венецианцы удерживали до 1669. Несколько мелких прибрежных островов оставались венецианскими до 1715.

Исламизация 

Чтобы облегчить задачу исламизации острова, турки восстановили православную иерархию, чтобы привлечь симпатии греческого клира, но при этом параллельно превратили множество церквей в мечети и учредили сеть вакуфов. Впрочем, в мечети были обращены в основном венецианские католические церкви.  Начался массовый переход местного населения в ислам. В ислам добровольно переходили как целыми семьями и даже деревнями (в сельской местности), так и индивидуально (в городах), что на первый взгляд кажется странным, учитывая позднюю дату завоевания острова и мизерную долю собственно турецких иммигрантов на нём (прибыли лишь небольшое количество чиновников и духовенства). Так, на Кипре, отвоёванном у венецианцев гораздо раньше — в 1571 году — переход в ислам среди греков был гораздо меньшим. Как показывает более детальный анализ документов того времени, большинство греков перешли в ислам из чисто экономических соображений (вопросы наследования, освобождение от уплаты налога джизья, налагаемого на райя или зимми). Но и этот аргумент не кажется убедительным: французский путешественник Турнфор, посетивший Крит через 30 лет после турецкого завоевания, пишет о том, что налог для немусульман составлял лишь «жалкие 5 экю». Особенно быстро исламизировалась греческая элита острова из-за перспектив карьерного роста для детей в новом исламском государстве, особенно это касалось молодых людей, нацеленных на карьеру в Стамбуле.

Доля мусульман на Крите 

По мере бурного роста мусульманской общины в XVII—XVIII веках (турецкие источники сообшают, что 2/3 населения острова составляли мусульмане), оставшиеся христиане начинают ощущать постепенно нарастающее давление со стороны турецкого государства. Увеличивается конфликтный потенциал острова. Так, в одной из деревень мусульмане-неофиты (недавно перешедшие в ислам) жалуются на раздражающую их службу в православной церкви, окружённой дворами 25 семей, перешедших в ислам. Власти принимают решение закрыть церковь. Ситуация накаляется ещё больше, когда до турецких властей в Стамбуле доходят слухи о том, что далеко не все мусульмане на острове настолько озабочены соблюдением своей религии. Так, большинство «мусульман» острова продолжает вести двойную жизнь, мужчины отказываются проводить обрезание и пьют вино, женщины продолжают сохранять обычай накопления приданого. В мечетях же местные мусульмане молятся Христу и Деве Марии; турецкий язык по-прежнему слабо представлен в жизни острова. По мере роста греческого национализма на материке, Крит охватывают идеи энозиса, то есть воссоединения с Грецией. После событий 1828—1830 года начинается массовая эмиграция мусульман с острова (в Анатолию и Стамбул), хотя он по-прежнему является частью Османской империи (фактической до 1908, формально до 1912). После 1830 года остров погружается в хаос: православные греки начинают партизанскую войну, в ходе которой большинство мусульман, опасаясь за свою жизнь, вынуждены укрыться за крепостными стенами четырёх городов северного побережья. Большинство переехало в Турцию, где их потомки стали частью турецкого этноса, небольшая группа осела в сирийском городе Эль-Хамидия, где многие до сих пор сохраняют греческий язык.

Примечания

См. также 
 Кандиоты
 Османская Греция
 Великая идея Венизелоса
 Помаки
 Торбеши
 Горанцы

Религия на Крите
История Крита
Османская Греция
Национальные меньшинства
Ислам в Греции
Греко-турецкие отношения